Каменский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Кругловского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 24 декабря 2004 года № 977-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Нехаевского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Кругловского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части региона.

Уличная сеть состоит из пяти географических объектов: Полевой пер., Рабочий пер., Садовый пер., Школьный пер., ул. Центральная.

Абсолютная высота 172 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 155 человек мужчин — 71, женщин — 84 (45,8 и 54,2 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 92 % от общей численности населения в 162 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нехаевского района